Domenico Corcione – generale italiano, primo militare a ricoprire la carica di Ministro della difesa
 Massimo Corcione – giornalista italiano, nel 2016 direttore di Sky Sport
 Raffaella Corcione Sandoval – scultrice venezuelana naturalizzata italiana